Meldaw ist der Name folgender Personen:

 Albrecht Anton Meldaw (Albrecht Anton Meldau; Otto Meldau; Otto Albrecht Anton Meldau; vor 1637–1654), deutscher Offizier, Herzoglich Braunschweig-Lüneburgischer Bauverwalter und Baumeister

Siehe auch
 Meldau